Alfredo Francolini (10 de febrero de 1963 en Concordia, Entre Ríos) es un dirigente político y empresario, actualmente Viceintendente de Concordia y Presidente del Concejo Deliberante de la ciudad. Desde el 20 de enero de 2020 al 3 de octubre de 2022 ejerció el cargo de Presidente Municipal de la ciudad, estando al frente de las políticas y programas locales de contención ante la pandemia mundial de Covid-19.

Trayectoria Política 

Desde el año 1994 hasta el año 1996 fue Vocal del Centro de Industria, Comercio y Servicios de Concordia (CICSC), institucional que nuclea al sector empresarial y comercial de la ciudad. En el año 1996 es electo Presidente del Centro de Industria, Comercio y Servicios de Concordia, renovando el cargo por un segundo período en el año 1998 hasta el año 2000.

Desde el año 2003 al año 2007 ejerció el cargo de Secretario de Turismo, Producción y Trabajo en la Municipalidad de Concordia. En ese período fue Presidente del Ente Mixto Concordiense de Turismo (Emcontur), organismo que nuclea al sector público y privado de la actividad turística de la ciudad. En el año 2004 fue designado representante del Municipio de Concordia ante la Asociación para el Desarrollo de Concordia (ASODECO). En el año 2005 es designado representante de la Asociación de Complejos Termales de la Provincia de Entre Ríos.

Del año 2011 al año 2015 ejerció como Vicepresidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) de la provincia de Entre Ríos. Desde el año 2015 al año 2017 fue designado Presidente del IAPV. 

En diciembre de 2017 es designado Secretario de Turismo de la Municipalidad de Concordia, y desde enero de 2018 hasta diciembre de 2019 ejerció los cargos de Secretario de Gobierno y Secretario de Turismo de la Municipalidad.

En las elecciones general del año 2019 fue electo Viceintendente de Concordia, integrando la fórmula junto a Enrique Cresto, que en esa oportunidad repitió su cargo. 

En enero de 2020 Enrique Cresto solicita licencia en su cargo de Intendente para ejercer funciones en el Gobierno Nacional, y desde esa fecha hasta octubre de 2022, Francolini queda a cargo de la Presidencia Municipal de Concordia, afrontando la pandemia de coronavirus.

Actualmente es Viceintendente de la Ciudad de Concordia y Presidente del Concejo Deliberante.

Fuente de datos: Currículum Vitae en el Sitio Oficial de la Municipalidad de Concordia, Entre Ríos.